Blub, ik ben een vis (film), Deense kinderfilm uit 2000
 Blub, ik ben een vis (K3), nummer van K3, titelnummer van de gelijknamige film